16. etape af Tour de France 2021 er en 170 km lang  med 3267 højdemeter, som køres den 13. juli 2021 med start i  og mål i . Det er anden etape hvor rytterne kører i Andorra, og første etape efter løbets anden hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

16